Bender ingresa en la mafia es el episodio 26 (décimo tercero de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Fry, Leela y Bender están asistiendo a la grabación en directo de un programa de cocina del chef favorito del robot, el Gran Elzar. Elzar está preparando un plato neptuniano al estilo de Lousiana y es molestado continuamente por las interrupciones de Bender. En el momento de echar especias, es deslumbrado por el flash de la cámara fotográfica de Bender y las especias van a parar al ojo de Leela. Ésta queda temporalmente ciega. Como compensación y para evitar reclamaciones judiciales, invita a todos a cenar en su restaurante. Pero lo que no saben es que Elzar pretende cobrarles. Al finalizar la cena, les trae una cuenta de 1200 dólares y como no pueden pagar son detenidos por la policía.

Para pagar y liberar a sus amigos, Bender ofrece trabajar como ayudante en el restaurante de Elzar, quien acepta no muy de buena gana. Durante el trabajo, conoce a los miembros de la mafia robótica: Don Bot, Tenazas y Alfombrilla. Estos dos intentan alejar a Bender de Don Bot, creyendo que su presencia molestaba al jefe; sin embargo, Don-Bot aprecia la manera de ser de Bender y lo invita a participar a la robo-mafia. Bender trabaja duro en la mafia y se vuelve en uno de los favoritos de Don-Bot. Desafortunadamente para Bender, la mafia robótica desea robar los cigarros Zuban, que transporta la nave de Planet Express.

Curiosidades 

Al igual que en la mafia de Los Simpsons, uno de los mafiosos es llamado Pinzas.
También como en la mafia de Los Simpsons, el jefe es físicamente obeso

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000